Ранхел има више значења:

 Ранхел (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранхел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику